Sezon (1959/1960) był 16. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 26 lipca 1959 i trwały do 16 czerwca 1960. Tytułu nie obroniła drużyna Lillestrøm SK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Fredrikstad FK.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Fredrikstad FK - Lillestrøm SK 6-2

Mecz o 3. miejsce 
 Eik Tønsberg - Vålerenga Fotball 4-2

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1959 w piłce nożnej
1960 w piłce nożnej
1959 w Norwegii
1960 w Norwegii